Gromada Czarna Dąbrówka (powiat słupski / bytowski) (1954-196?)
 Czarna Dąbrówka (gromada w powiecie bytowskim) (1971-1972)